Auwiesen bezeichnet:

 Auwiesen Zickenbachtal, Naturschutzgebiet in Österreich

 Auwiesen (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft der Gemeinde Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pfarrkirche Auwiesen (Linz) im Linzer Stadtteil Kleinmünchen in Oberösterreich